(1902-1993), mafieux américain ;
  (1920-2006), journaliste uruguayen ;
 Jay DeFeo (1929-1989), artiste américaine ;
 Ronald DeFeo Jr. (1951-2021), criminel américain.

Voir aussi